Анатолий Портнов: Портнов, Анатолий Александрович (1914—2006) — советский, затем российский психиатр и нарколог.
 Портнов, Анатолий Артемьевич (1925—1986) — советский футболист.
 Портнов, Анатолий Иванович (1924—1991) — Герой Социалистического Труда, машинист экскаватора